Geiger kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel L. Geiger
 Matthias F. Geiger
 Philipp Lorenz Geiger

Robotskapade auktorsförkortningar